La palabra "mogollón", que era la comida que se daba a los caballeros pobres ("caballeros de mogollón") que acudían a la comida gratuita a la que tenían derecho en los comedores de las órdenes militares.

Mogollón hace referencia a varios artículos:

Pueblo
Mogollón, cultura indígena americana; una de los cuatro principales "tradiciones" prehistóricas arqueológicas del sudoeste de los Estados Unidos y norte de México.

Lugares
Castillo de Mogollones, edificación defensiva del siglo XV en Cáceres.

En Estados Unidos
Borde Mogollón, accidente topográfico y geológico que atraviesa el estado de Arizona.
Meseta de Mogollón, estado de Arizona
Mogollón (Nuevo México), despoblado. 
Sierra de Mogollón (Nuevo México)

Personas
Agni Mogollón, músico de la Generación de los 1980 en Venezuela.
Antonio Mogollón, abogado y poeta español del s.XIX.
Carlos Mogollón, futbolista peruano.
Estanis Mogollón, responsable del renacimiento de la Cumbia norteña en el Perú.
Julio Moreno Mogollón, piloto ecuatoriano.

Ficción
Corrupción a mogollón, historieta de Mortadelo y Filemón.